Horta kan syfta på:

 Horta (gudinna) – en etruskisk gudinna i etruskisk mytologi

Geografi

Mexiko 

 Horta, Mexiko, Guanajuato, Abasolo,

Norge 

 Horta (Norge) – ett fiskeläge i Leka kommun, Trøndelag

Portugal
Horta - En ö och kommun i Azorerna (Portugal)

Robotskapade Mexikoförgreningar